Eric Young – attore statunitense
 Eric Young – calciatore gallese
 Eric Young – wrestler canadese
 Eric Young (n. 1967) – giocatore di baseball statunitense
 Eric Young (n. 1985) – giocatore di baseball statunitense
 Eric Young (n. 1989) – ciclista statunitense
 Eric Young – giocatore di football americano